Уодлоу () — английская фамилия. Известные носители:

  (род. 1974) — американский яхстмен.
 Уодлоу, Роберт (1918—1940) — согласно Книге рекордов Гиннесса, самый высокий человек в мировой истории, о росте которого имеются несомненные сведения.
  (род. 1962) — английский сценарист.
  (род. 1973) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.